Alessandro Sacheri - poeta e giornalista italiano
 Carlos Alberto Sacheri – accademico e filosofo argentino
 Eduardo Sacheri – scrittore argentino
 Giuseppe Sacheri – pittore italiano